Dans un autre monde peut désigner :
 Dans un autre monde, une chanson de Céline Dion, sur l'album S'il suffisait d'aimer (1998) ;
 Dans un autre monde, une chanson enregistrée par Idina Menzel et Aurora pour le film d'animation La Reine des Neiges 2 ;
 Dans un autre monde, un album de Beat de Boul (2007).